2DROTS () — российский любительский футбольный клуб из Москвы. Одна из самых популярных медиафутбольных команд России (по состоянию на март 2023 года — 3,3 млн подписчиков на YouTube).

Принципиальным соперником для 2DROTS является «Амкал».

2DROTS — двукратный чемпион российской Медийной футбольной лиги.

История 
YouTube-канал 2DROTS был зарегистрирован 29 июня 2016 года. Его создатели Евгений Бабенко и Никита Панасюк снимали футбольные челленджи с воспитанниками московских футбольных академий. Изначально Бабенко и Панасюк вошли в первый состав «Амкала» вместе с Германом Попковым и другими блогерами, однако затем сосредоточились на развитии своего канала и команды.

2DROTS участвовали в нескольких розыгрышах Московского кубка селебрити (МКС), Медийной футбольной лиги (МФЛ) и Кубка фиферов. 10 июля 2022 года в финале первого сезона МФЛ на «ВТБ Арене» в присутствии 11 тысяч зрителей 2DROTS обыграли Basement со счётом 4:0, став победителями турнира.

После этого команду пригласили принять участие в Кубке России сезона 2022/23. Их первым соперником в 1/256 финала стал клуб Второй лиги «Чертаново», который 2DROTS победили со счётом 3:0 (голы забили Сергей Кутузов, Валтер Скляр Эдамс и Александр «Алекс Стиль» Степанов). В 1/128 финала 2DROTS встретились с ФК «Текстильщик»: сыграли в основное время вничью со счётом 1:1 (гол за 2DROTS забил Илья Сальников) и проиграли хозяевам в серии пенальти со счётом 3:5.

4 сентября 2022 года 2DROTS стали бронзовыми призёрами третьего розыгрыша МКС, обыграв «Амкал» со счётом 1:0 благодаря голу Эдамса.

В октябре 2022 года стало известно, что клуб зарабатывает 10 миллионов рублей в месяц от сотрудничества с букмекерской компанией «Фонбет».

3 декабря 2022 года 2DROTS выиграли финал второго сезона МФЛ, после 1:1 в основное время победив команду «Родина Медиа» в серии буллиталити (смешение пенальти и буллитов) со счётом 3:1.

29 января 2023 года на турнире MFL в Казахстане 2DROTS обыграли команду Konoha со счётом 9:0, что стало самой крупной победой в истории медиафутбольных турниров. В итоге «самураи» стали чемпионами, обыграв 11 февраля в финале Fight Nights со счётом 1:1 (5:3 в серии пенальти). 

1 февраля 2023 года компания мониторинга и анализа СМИ и соцсетей «Медиалогия» поставила 2DROTS на первое место рейтинга топ-20 YouTube-каналов на спортивную тему за 2022 год.

Статистика выступлений в Кубке России

Все матчи

Состав команды 
По состоянию на январь 2023 года:

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Дискография 

 2021 — «Мбэйп в деле»
 2021 — «Я не Гительман»
 2021 — «Богдан еблан»
 2021 — «Дачник»

Примечания 

 
Футбольные клубы Москвы